MOO
Master of Orion
Moo (Aloha from Hell)

Desambiguações de siglas